święty Franciszek Regis Clet – misjonarz i męczennik w Chinach
 Saint-Clet – miejscowość w Bretanii
 Clet Feliho – gwinejsko-beniński biskup